Beşikdüzü (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Beşikdüzü (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Beşikdüzü